Санторині:
 Санторині — група островів в Егейському морі.
 Санторині — вулкан на однойменному острові.